E17 – oznaczenie obrony hetmańsko-indyjskiej w szachowej encyklopedii debiutów
 E17 – oznaczenie międzynarodowej drogi samochodowej w Europie, biegnącej przez Belgię i Francję
 E-17 – dawna nazwa zespołu East 17
 E17 – oznaczenie wersji oprogramowania Enlightenment
 E17 – brytyjski okręg pocztowy obejmujący wschodnią część Londynu
 Ever 17: The Out of Infinity – japońska gra komputerowa z gatunku visual novel
 E17 (Gwint Edisona) – oznaczenie gwintu stosowanego w technice świetlnej
 HMS E17 – brytyjski okręt podwodny z czasów I wojny światowej
 E17 – oznaczenie japońskiej autostrady relacji Tokio – Nagaoka
 E17 – oznaczenie drogi ekspresowej w Malezji